Lapthorne ist der Familienname von

 Andrew Lapthorne (* 1990), britischer Rollstuhltennisspieler
 Darren Lapthorne (* 1983), australischer Radrennfahrer
 Eleanor Lapthorne (* 1977 od. 1978), irische Squashspielerin